Реги́лио Зе́едорф (; , Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник. Выступает за любительский нидерландский клуб «Хаутвейк» из Гааги.

Клубная карьера 
Является воспитанником роттердамской «Спарты». Именно в молодёжной команде клуба начал свою карьеру Зеедорф. В сезоне 2007/08 дебютировал в чемпионате Бельгии за «Беверен». Контракт был рассчитан до середины 2009 года. За два с небольшим сезона Зеедорф провёл  всего 3 игры. После ухода из клуба в 2009 году, подписал контракт с кипрским Атромитосом в январе 2010 года. За небольшой промежуток времени Зеедорф успел провести 8 матчей и забить 2 мяча в ворота соперников. В июле возвратился на родину, где подписал соглашение с местным клубом «Осс». Проведя в общей сложности пять матчей и став победителем Лиги Субботы Топклассе, Зеедорф покинул клуб.

В начале 2011 года он переехал в Литву, где заключил договор с «Таурасом». Дебют состоялся 12 марта, где «Таурас» принимал «Мажейкяй». А через неделю, против ФК Клайпеда, Зеедорф праздновал успех забитыми голами, коих оказалось два. В составе «Таураса» Зеедорф принял участие в розыгрыше Лиги Европы УЕФА. В отборочном раунде против «АДО Ден Хааг», Зеедорф отличился на 73 минуте, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Но игра была всё же проиграна 2:3.

20 июня 2012 года подписал годичный контракт с опцией «через 6 месяцев, в случае выгодного предложения, может перейти в другой клуб» с «Гандзасаром».

Личная жизнь 
Родственниками Регилио Зеедорфа являются Кларенс Зеедорф (приходится племянником), Стефано Зеедорф, Седрик Зеедорф и Юрген Зеедорф.

Достижения 
  «Осс»
 Победитель Лиги Субботы Топклассе: 2010/11

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Атромитос» Героскипу
Игроки ФК ТОП Осс
Игроки ФК «Таурас»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан